Dienis Aleksandrowicz Korniłow (ros. Денис Александрович Корнилов; ur. 17 sierpnia 1986 w Gorkim) – rosyjski skoczek narciarski.

Pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata zdobył podczas swojego debiutu na zawodach tej rangi na skoczni w Engelbergu w 2003, gdzie zajął 18. miejsce.

W sezonie 2004/2005 wystąpił na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, gdzie indywidualnie zajął 26. miejsce na dużej skoczni.

Sezon 2004/2005 zakończył w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata na 56. miejscu z dorobkiem 23 punktów.

Jego rekord życiowy to 232 metry, które osiągnął podczas anulowanej serii konkursowej Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2012 na skoczni Vikersundbakken w dniu 24 lutego 2012.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu (2018) wystąpił jako reprezentant ekipy sportowców olimpijskich z Rosji.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Korniłowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Korniłowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Korniłowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Korniłowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Korniłowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1986
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007